Un câble est un .
 
Le mot désigne ainsi des objets assez différents selon le domaine où il est employé :

Mécanique 
 Le câble de traction, un câble d'acier ou filin servant à retenir ou à tirer avec une grande force quelque chose de mobile ;
 le câble Bowden, consistant en un câble coulissant dans une gaine ;
 le transport par câble, consistant à suspendre une charge à un câble ;
 Tramway à traction par câble

Électricité 
Un câble électrique est un ensemble de fils électrique isolés les uns des autres et enfermés dans une enveloppe isolante (ex : un câble trois fils phase + neutre + terre) ; alors qu'un fil électrique est constitué d'un matériau conducteur, mono-brin ou multi-brins, souvent entouré d'une enveloppe isolante (plastique, téflon...).

Transmission de puissance 
 le câble électrique pour la transmission de la puissance électrique ;
 le câble électrique à haute tension est un câble électrique adapté au transport de fortes puissances ;
 le câble à isolation gazeuse est un câble électrique inventé en 2001 ;

Transmission de signal et télécommunications 
 le câble coaxial sert au transport de la haute fréquence ;
 le câble Twinax est un type particulier de câble coaxial ;
 le câble Triax est un modèle de câble coaxial ;
 un câble rayonnant est un câble coaxial permettant d'émettre et de recevoir des ondes radios dans un tunnel ;
 les câbles à paires torsadée sont utilisées dans la transmission de signal. On note les câbles :
 Câble catégorie 5
 Câble catégorie 6
 Câble catégorie 6a
 Câble catégorie 7
 le câble link permet de connecter des consoles de jeux vidéo ;
 le câble Nintendo GameCube Game Boy Advance permet de connecter des consoles de jeux vidéo de Nintendo ;
 un câble de garde à fibres optiques combine la fibre optique avec des câbles métalliques
 un câble asymétrique n'utilise qu'un conducteur pour transmettre les informations ;
 un câble symétrique est un groupe de deux conducteurs ayant exactement la même relation à la masse ;
 un câble d'effet est un câble audio déformant de manière voulue le signal analogique

Autres câbles électriques 
 le câble sous-marin regroupe différentes fonctions tel que la transmission de puissance, d'informations ou de vidéos (sous forme électrique ou optique) mais aussi tous les circuits nécessaires à son fonctionnement (répéteurs, câble de contrôle, refroidissement) ;
 le câble chauffant génère de la chaleur dans une installation de traçage électrique ;

Par extension 
 au temps du télégraphe électrique, un câble désignait un message acheminé grâce aux câbles du télégraphe ;
 dans les télécommunications, le câble désigne un télégramme, apocope de câblogramme, qui était un télégramme, texte écrit en clair ou codé ;
 un câble diplomatique est un texte confidentiel échangé entre une mission diplomatique  et le ministère des Affaires étrangères ;
 par métonymie, le mot câble est parfois utilisé pour désigner la télévision par câble.

Économie 
 Rogers Cable Inc., un câblo-opérateur filiale du groupe de télécommunication Rogers Communications ;
 General Cable, une entreprise américaine de fabrication de câbles
 Câbles de Cortaillod, une fabrique suisse de câble
 LS Cable & System, une société sud-coréenne
 Cable & Wireless, une entreprise britannique spécialisée dans la fourniture de services de télécommunications.

Toponyme 

 Cable, une ville du comté de Bayfield, dans l’État du Wisconsin, aux États-Unis.

Autres 
 Cable, un super-héros de l'univers Marvel Comics.

Notes et références

Articles connexes